Leveringszekerheid (elektriciteit)
 Leveringszekerheid (water)